Granträsk betekent vanuit het Zweeds letterlijk groot (gran) moerasmeer (träsk). Er zijn binnen Zweden tal van meren en daaraangelegen plaatsen met die naam of een afgeleide daarvan:

Meer
Granträsket (Arvidsjaur oost); meer in Arvidsjaur (gemeente)
Granträsket (Arvidsjaur west); meer in Arvidsjaur (gemeente)
Granträsket (Piteå); meer in Piteå (gemeente)
Granträsket (Älvsbyn); meer in Älvsbyn (gemeente)

Plaats
Granträsk (Älvsbyn); dorp in Älvsbyn (gemeente);
Östra Granträsk; dorp in Kalix (gemeente)

Rivier
Granträskån; rivier in gemeente Arvidsjaur;